Chimillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chimillas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Chimillas (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar